Last Word bezeichnet:
 Last Word (Cocktail), Cocktail auf Basis von Gin, grünem Chartreuse und Maraschino
 Last Word (The New York Times), Prominente geben Video-Interviews, welche erst nach ihrem Tod als Nachruf veröffentlicht werden.

Siehe auch:
 Letzte Worte, Redewendung
 The Last Word, Begriffsklärung
 The Seven Last Words of the Unarmed, Komposition für Chor und Orchester von Joel Thompson